Ninowa ist der Familienname folgender Personen:

 Kornelija Ninowa (* 1969), bulgarische Politikerin und Juristin
 Violeta Ninowa (* 1963), bulgarische Ruderin